
Termin -{SUN}- ima više značenja.
 -{SUN}- domen, proteinski domen
 -{Sun Microsystems}-, preduzeće